Српска народна странка се може односити на:

 Српска народна странка (Хрватска), модерна политичка партија у Републици Хрватској;
 Српска народна странка (Црна Гора), бивша странка у Црној Гори, сада део Нове српске демократије;
 Српска народна странка (Приморје), бивша политичка странка српског народа на аустроугарском приморју, односно у царској Краљевини Далмацији.

Види још
 Српска демократска странка (вишезначна одредница)
 Српска напредна странка (вишезначна одредница)
 Српска радикална странка (вишезначна одредница)
 Српска странка (вишезначна одредница)